Världsmästerskapet i curling för herrar 2022 ägde rum i Paradise, Nevada i USA mellan 2 och 10 april 2022. Världsmästare blev Sverige, som i en jämn och spännande final slog Kanada, trots att isen eligt spelarnas utsago ej höll måttet.

Kvalificerade lag

Värdland

Från Amerikanska kontinenten

Från Europamästerskapen 2021

Från Pacific-asiatiska mästerskapen 2021

Från kvaltävlingen till årets mästerskap

Ersättare för Rysslands annullation

Deltagare

Grundomgångar

Tabell 

Slutställning i grundspelet

Resultat 

Alla tider nedan visar lokal tid (= CET –9)

Runda 1
Lördag 2 april, 14:00

Runda 2
Lördag 2 april, 19:00

Runda 3
Söndag 3 april, 9:00

Runda 4
Söndag 3 april, 14:00

Runda 5
Söndag 3 april, 19:00

Runda 6
Måndag 4 april, 9:00

Runda 7
Måndag 4 april, 14:00

Runda 8
Måndag 4 april, 19:00

Runda 9
Måndag 4 april, 9:00

Runda 10
Tisdag 5 april,14:00

Runda 11
Tisdag 5 april, 19:00

Runda 12
Onsdag 6 april, 9:00

Runda 13
Onsdag 6 april, 14:00

Runda 14
Onsdag 6 april, 19:00

Runda 15
Torsdag 7 aprilä 9:00

Runda 16
Torsdag 7 april, 14:00

Runda 17
Torsdag 7 april, 19:00

Runda 18
Fredag 8 april, 9:00

Runda 19
Fredag 8 april, 14:00

Runda 20
Fredag 8 april, 19:00

 Slutspel 

 Kvartsfinaler Lördag 9 april, 14:00 Semifinaler Lördag 9 april, 19:00 Bronsmatch Söndag 10 april, 11:00 Final Söndag 10 april, 16:00''

Vinnare 

Curlingtävlingar
2022 i USA
Curling i USA
Internationella sportevenemang i USA
Sportåret 2022